Pécsi József
 Pécsi József (1874–1958), katonakarmester
 Pécsi József (1889–1956), fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár
 Pécsi József (1899–1952), a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt és a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője